

События 
В СССР начинают выходить журналы «Юность» и «Иностранная литература».

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Халлдор Кильян Лакснесс, «За яркую эпическую силу, которая возродила великое повествовательное искусство Исландии».

Великобритания 
 Премия Сомерсета Моэма — Кингсли Эмис, «Счастливчик Джим».

США 
 Пулитцеровская премия в категории художественное произведение, написанное американским писателем— Уильям Фолкнер, « Притча»
 Пулитцеровская премия в категории драматического произведения для театра — Теннесси Уильямс, «Кошка на раскалённой крыше»
 Пулитцеровская премия в категории поэзия— Уоллес Стивенс, «Собрание стихотворений»

Франция 
 Гонкуровская премия — Роже Икор, «Смешанные воды».
 Премия Ренодо — Жорж Гови, Le Moissonneur d'épines.
 Премия Фемина — Андре Дотель, «Неведомый край».

Книги

Романы 
 «Возвращение короля» — третий том романа «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина.
 «Здравствуй, грусть!» — роман Франсуазы Саган.
 «Конец Вечности» — роман Айзека Азимова.
 «Лолита» — роман Владимира Набокова.
 «Лунный гонщик» — роман Яна Флеминга.
 «Магелланово облако» — роман Станислава Лема.
 «Наследники» — роман Уильяма Голдинга.
 «Педро Парамо» — роман Хуана Рульфо.
 «Под давлением» — роман Фрэнка Герберта.
 «Последнее искушение Христа» — роман Никоса Казандзакиса.
 «Свет Земли» — роман Артура Кларка.
 «Талантливый мистер Рипли» — роман Патриции Хайсмит.
 «Тихий американец» — роман Грэма Грина.
 «Тоннель в небе» — роман Роберта Хайнлайна.
 «Хикори Дикори Док» — роман Агаты Кристи.
 «Хризалиды» — роман Джона Уиндема.
 «Человек с огоньком» — роман Джеймса Патрика Данливи.
 «Это неопределённое чувство» — роман Кингсли Эмис.

Поэзия 
 «Третий снег» — сборник стихов Евгения Евтушенко.
 «Лидер» («Стихи») — посмертный поэтический сборник Лейзера Вольфа.

Родились 
 2 февраля — Лешек Энгелькинг, польский поэт, писатель и переводчик.
 8 февраля — Джон Гришэм, американский писатель.
 12 апреля — Виктор Арнар Ингольфссон, исландский писатель.
 25 ноября — Конни Палмен, голландская писательница

Скончались 
 19 июня — Адриенна Монье, французская поэтесса (родилась в 1892).
 2 августа — Стивенс, Уоллес, американский поэт (родился в 1879).
 8 августа — Зденек-Матей Кудей, чешский журналист, писатель, переводчик, путешественник (родился в 1881).
 12 августа — Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (родился в 1875).
 19 ноября — Ансельмо Буччи, итальянский писатель (родился в 1887).